Niemcy:
 Ahausen – dzielnica miasta Bersenbrück w Niemczech
 Ahausen – dzielnica miasta Weilburg
 Ahausen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Ahausen – dzielnica gminy Bermatingen, w powiecie Jezioro Bodeńskie